Sierpnica – miejscowość w województwie dolnośląskim
 sierpnica – rodzaj roślin z rodziny selerowatych